Шоссейный — название населённых пунктов в России:

 Шоссейный — бывший посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Шоссейный — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Шоссейный — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.